Boda församling kan syfta på:

Boda församling, Karlstads stift – en församling i Karlstads stift
Boda församling, Västerås stift – en församling i Västerås stift